Bobovac (Kroatië), plaats in Kroatië
Bobovac (Bosnië en Herzegovina), middeleeuwse vestingstad in Bosnië en Herzegovina